BFU peut faire référence à :
  ;
 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, une agence allemande chargée des enquêtes sur les accidents d'avions ;
 Büro für Flugunfalluntersuchungen, une agence suisse chargée des enquêtes sur les accidents d'avions ;
 Bulgarian Football Union.